Косолаповский сельсовет

Курганская область 
 Косолаповский сельсовет Целинного района (упразднён в 2021 году)

Марий Эл 
 Косолаповский сельсовет Сернурского района (преобразован в конце 2000-х в сельский округ)